Costuleni, commune du raion de Iași en Roumanie
Costuleni, commune du raion de Ungheni en Moldavie